Turnover, zu deutsch „Umschlag“ oder „Umsatz“, bezeichnet im Englischen
Erlös oder Umsatz eines Unternehmens
Umsatz (Naturwissenschaft), den Umsatz eines Produktes oder einer Substanz, so bei Stoffwechselvorgängen
in der Biologie das Ersetzen einer Art durch eine andere, siehe Artenwechsel.
in der Populationsökologie das Auswechseln von Angehörigen einer Population durch Mitglieder der nächsten Generation (t.-Rate = turnover pro Zeitspanne)
den Ballverlust eines Spielers bei manchen Sportarten, z. B. Turnover (Basketball), Turnover (American Football) oder Turnover (Eishockey)
Turnover (Band), US-amerikanische Rockband